L'Augine est un nom porté par plusieurs cours d'eau dont :

 Le canal de l'Augine, relie le Nozon à la Venoge, dans le canton de Vaud en Suisse.
 L'Augine, affluent de la Menthue, dans le canton de Vaud en Suisse.